Niemy krzyk – singel Reni Jusis
 Niemy krzyk – thriller Niemcy/Wielka Brytania/USA/Rosja 1994
 Niemy krzyk – film dokumentalny o aborcji